Lokaut w NHL – zawieszenie lub odwołanie rozgrywek National Hockey League. Pierwszy miał miejsce w sezonie 1994/1995. Powodem tego był brak porozumienia między władzami NHL a organizacją zawodników NHLPA o wynagrodzenia dla pierwszoroczniaków. Porozumienie to osiągnięto po 104 dniach co spowodowało skrócenie sezonu zasadniczego do 48 meczów.
Porozumienie miało obowiązywać do 1997 roku, jednak postanowiono je przedłużyć do roku 2004.
Natomiast drugi raz lokaut miał miejsce w sezonie 2004/2005 spowodował odwołanie 88 sezonu NHL. Po raz drugi w historii nie wręczono Pucharu Stanleya (poprzednio nie wręczono go w 1919 z powodu epidemii hiszpanki). Powód lokautu był taki sam jak jedenaście lat wcześniej – brak porozumienia między władzami NHL a organizacją zawodników NHLPA. Powodem sporu była wysokość zarobków hokeistów NHL. Lokaut trwał 310 dni od 16 września 2004 roku do 13 lipca 2005 roku,
kiedy to strony doszły do porozumienia. Lokaut rozpoczął się dzień po wygaśnięciu wcześniejszej umowy z 1994 roku. Jednym ze skutków lokautu był wyjazd wielu hokeistów na ten czas do lig europejskich. Trzeci lokaut ogłoszono 16 września 2012 roku przed sezonem 2012/2013. Został zakończony 11 stycznia 2013 roku, gdy przedstawiciele stowarzyszenia zawodników podpisali nową umowę zbiorową, która obowiązuje obecnie na okres dziesięciu lat.

Przypisy 

National Hockey League
2004 w hokeju na lodzie
2005 w hokeju na lodzie